La Copa estoniana de futbol (Eesti Karikas) és la segona competició futbolística d'Estònia. Es disputa anualment. Entre 1944 i 1991 la competició es competí de forma no oficial, primer per la Segona Guerra Mundial i després, amb l'annexió del país a l'URSS, perquè era disputada per equips de segon nivell. Des de la independència del país classifica directament per les competicions europees.

Historial 
Font:

1938-43

1993-avui 

*Com a Levadia Tallinn

Campions de la RSS d'Estònia 

 1946: Dünamo Tln - Kalev Tln 3-1
 1947: Dünamo Tln - Kalev Pärnu 6-0
 1948: VVS Tallinn - Kalev Tartu 5-2
 1949: Dünamo Tln - VVS Tallinn 11-0
 1950: Balti Laevastik Tallinn - Dünamo Tln 2-0
 1951: Balti Laevastik Tallinn - Dünamo Tln 3-0
 1952: Balti Laevastik Tallinn - Dünamo Tln 2-0
 1953: Dünamo Tln - Kalev Narva 4-0
 1954: VVS Tallinn - Spartak Viljandi 2-1
 1955: Balti Laevastik Tallinn - Kalev Tln 2-0
 1956: Balti Laevastik Tallinn - Dünamo Tartu 4-0
 1957: Spartak Viljandi - Kalev Rakvere 4-1
 1958: Kalev Ülemiste - Kalev Narva 7-0
 1959: Kalev Ülemiste - Balti Laevastik Tallinn 2-0
 1960: Balti Laevastik Tallinn - Norma 2-1
 1961: Kalev Ülemiste - Norma 3-0

 1962: Norma - Tempo Tallinn 2-1
 1963: Kreenholm Narva - Norma 3-1
 1964: Kalev Ülemiste - Kalev Aseri 2-0
 1965: Norma - Balti Laevastik Tallinn 3-2
 1966: Start Tallinn - Tekstiil Tallinn 1-1, 3-2
 1967: Balti Laevastik Tallinn - Start Tallinn 1-0
 1968: Balti Laevastik Tallinn - Norma 0-0, 1-0
 1969: Dvigatel Tallinn - Tempo Tallinn 2-1
 1970: Start Tallinn - Lokomotiiv Valga 4-0
 1971: Norma - Dvigatel Tallinn 2-1 [pr]
 1972: Dünamo Kopli - Balti Laevastik Tallinn 1-0
 1973: Norma - Baltika Narva 1-0 [pr]
 1974: Norma - Kreenholm Narva 3-1
 1975: Baltika Narva - Dünamo Kopli 3-2 [pr]
 1976: Aseri SK - Baltika Narva 2-0
 1977: Kalev Sil - Norma 4-0

 1978: Kalev Sil - Sirgala karjäär 1-0 [pr]
 1979: Dünamo Tln - Kalev Sil 1-0
 1980: Baltika Narva - Eesti Jõhvi 0-0 [pr, 8-7 pen]
 1981: Kalakombinaat Pärnu - Baltika Narva 3-1
 1982: Kalakombinaat Pärnu - Ehitaja Kohtla-Järve 1-0
 1983: Dünamo Tln - Eesti Jõhvi 3-0
 1984: Tempo Tallinn - Eesti Jõhvi 0-0 [pr, 4-2 pen]
 1985: Eesti Jõhvi - Zvezda Tallinn 3-1
 1986: Eesti Jõhvi - Tempo Tallinn 1-0
 1987: Eesti Jõhvi - Zvezda Tallinn 2-1
 1988: Kalakombinaat/MEK Pärnu - TVMK Tallinn 2-1
 1989: Norma - Kalev Sil 1-0
 1990: Kalakombinaat/MEK Pärnu - Eesti Jõhvi 1-0 [pr]
 1991: TVMK Tallinn - Keemik Kohtla-Järve 0-0 [pr, 4-3 pen]

Referències

Enllaços externs 
 RSSSF

Competicions futbolístiques a Estònia